Davis Cup 1992 beschrijft de 81e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

De Verenigde Staten won voor de 30e keer de Davis Cup door in de finale Zwitserland met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis. Joegoslavië - Australië werd vanwege de politieke situatie in Joegoslavië, op Cyprus gespeeld.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde en vervolgens ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Na drie jaar in de Wereldgroep is het volgend jaar actief in de regionale groep 1.

Nederland 

Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde van de latere finalist Zwitserland, maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.